Diagrama PVT (de l'acrònim de Pressió-Volum-Temperatura), diagrama de fases que relaciona les variables principals de la termodinàmica
 Programme Vacances Travail, programa internacional que forneix visats de treball per a estades curtes de joves a l'estranger
 Trombosi de la vena porta (del seu nom en anglès Portal Vein Thrombosis), malaltia causada per l'obstrucció de la vena porta
 Virus T de la patata (del seu nom en anglès Potato Virus T), fitovirus descobert en les patates
 Proteïna vegetal texturitzada, producte de la farina de soia utilitzat com a anàleg de la carn
 Panell solar híbrid (de l'acrònim en anglès PhotoVoltaic/Thermal), panell solar que permet obtenir energia solar tèrmica i fotovoltaica conjuntament
 Price–volume trend, indicador d'anàlisi tècnica que relaciona preu i volum en el mercat de valors
 Pvt. Ltd. també és l'abreviatura en anglès (de Private Limited) de societat de responsabilitat limitada, tipus d'empresa mercantil
 Pvt. també és l'abreviatura en anglès (de Private) de soldat ras, categoria mínima de l'escalafó militar